Publius Septimius Geta ist der Name folgender Personen:

* Publius Septimius Geta (189–211), römischer Kaiser, siehe Geta (Kaiser)
 Publius Septimius Geta (Vater des Septimius Severus), römischer Ritter punischer Herkunft, Vater des Kaisers Septimius Severus
 Publius Septimius Geta (Konsul 203), römischer Politiker und Senator, Bruder des Kaisers Septimius Severus